L'épreuve masculine de l'individuel 20 km de biathlon aux Jeux olympiques de 2014 a lieu le  au complexe de ski de fond et de biathlon Laura. L'épreuve est remportée par le Français Martin Fourcade devant l'Allemand Erik Lesser et le Russe Evgeniy Garanichev.

Médaillés

Résultats 
L'épreuve commence à 18 heures (UTC+4).

Légende : C - Couché ; D - Debout

Notes et références 

Biathlon aux Jeux olympiques de 2014